C4H9Li – formula molecolare del n-butillitio
C4H9Li – formula molecolare del terz-butillitio

Formule molecolari